Kunar of Konar kan verwijzen naar:
 Kunar (provincie), een provincie in Afghanistan
 Kunar (rivier), een rivier in Afghanistan
 Kunar (taalgroep), een groep aan elkaar verwante Indo-Arische talen
 Kunar (vallei), is een vallei in de provincie Kunar van Afghanistan